Madrigal, género musical
 El Madrigal, estádio
 Madrigal Renascentista, coro profissional fundado em Belo Horizonte no ano de 1956
 Trio Madrigal, conjunto vocal
 Madrigal Anima, conjunto vocal
 Madrigal Tourdion, conjunto vocal

Localidades 

 Madrigal del Monte
 Madrigal de la Vera
 Madrigal de las Altas Torres

 Madrigal (distrito)

Desambiguação